Укша:

 Укша — река в Чувашии и Татарстане.
 Укша — река в Карелии.